Tsentralny Rajon kan syfta på följande platser i Vitryssland:

 Centraĺny rajon (Mahilioŭ), 
 Tsentralny rajon, Homels voblast, distrikt, Homels voblast, 
 Tsentralny rajon, distrikt, Minsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar